La gara dei 100 metri farfalla maschili degli Europei 2018 si è svolta l'8 e 9 agosto 2018.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

100 farfalla M